Эрвин Джонсон (; родился 21 декабря 1967 года, Новый Орлеан, штат Луизиана) — американский профессиональный баскетболист.

Ранние годы 
Эрвин Джонсон родился в городе Новый Орлеан (штат Луизиана), учился в Джонсвиллской школе Блока, в которой играл за местную баскетбольную команду. В 1993 году закончил Новоорлеанский университет, где в течение четырёх лет играл за команду «Нью-Орлеан Привэтирс», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 1608 очков (2-е место за всю историю команды), 1287 подборов (1-е) и 294 блок-шота (1-е), к тому же два года подряд помогал выиграть своей команде регулярный чемпионат конференции American South (1990—1991), а в 1993 году и регулярный чемпионат конференции Sun Belt.

Карьера в НБА 
Играл на позиции центрового. В 1993 году был выбран на драфте НБА под 23-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс». Позже выступал за команды «Денвер Наггетс», «Милуоки Бакс» и «Миннесота Тимбервулвз». Всего в НБА провёл 13 сезонов. В 1993 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Sun Belt. Всего за карьеру в НБА сыграл 845 игр, в которых набрал 3473 очка (в среднем 4,1 за игру), сделал 5148 подборов, 387 передач, 471 перехват и 1087 блок-шотов.

В 1991 году Эрвин Джонсон стал в составе сборной США чемпионом летней Универсиады в Шеффилде.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»